Опанасенко — українське прізвище, утворене від імені Опанас. Відомі носії:

 Опанасенко Ганна Іванівна (Сумська) (нар. 1933) — українська актриса, заслужена артистка УРСР.
 Опанасенко Валентин Леонідович (1986—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Опанасенко Володимир Дмитрович (* 12 листопада 1937) — український актор. Заслужений діяч мистецтв України (1978).
 Опанасенко Галина Василівна (1943 — 9 серпня 2013) — українська акторка кіно і театру.
 Опанасенко Євген Володимирович (* 25 серпня 1990) — український футболіст, захисник та півзахисник.
 Опанасенко Максим Володимирович — український журналіст-розслідувач.
 Опанасенко Олександр Валерійович — депутат Верховної Ради України 8-го скликання від фракції «Самопоміч».
 Опанасенко Олександр Федорович (*1957) — український телевізійний журналіст, заслужений журналіст України.
 Опанасенко Олена Олександрівна — український театральний діяч, головний концертмейстер Київського національного академічного театру оперети (2005). Заслужена артистка України (1993).
 Опанасенко Петро Микитович (1952—2010) — генерал МВС України.

Див. також 
 Апанасенко Йосип Родіонович

Українські прізвища
Прізвища на -енко